Cette page dresse une liste des législatures suisses.

Legislatures
Legislatures
Legislatures
Suisse